Пла́стырь (от ) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.

Пластыри оказывают действие на кожу, подкожные ткани и в ряде случаев общее воздействие на организм. Пластыри могут быть в виде пластичной массы на подложке и без неё или на липкой ленте прокладки с лекарственными веществами. В состав пластырной массы в зависимости от назначения пластыря могут входить разрешённые к медицинскому применению натуральный или синтетический каучуки, их смеси, а также другие полимеры, жироподобные вещества, природные масла, наполнители, антиоксиданты и лекарственные вещества.

Пластырная масса по внешнему виду представляет собой однородную смесь, плотную при комнатной температуре и размягчающуюся, липкую при температуре тела. Пластыри должны легко сниматься с кожи вместе с клеящим веществом.

Пластыри выпускаются в упаковке, предохраняющей их от внешних воздействий и обеспечивающей стабильность в течение установленного срока годности. Хранят их в сухом, защищённом от света месте, если в аннотации не указано иное.

Наиболее распространённые примеры пластырей с лекарственными формами: пластырь для борьбы с курением (никотиновый пластырь), греющий (перцовый) пластырь, противомозольный пластырь.

Лейкопластырь 

Пластыри без лекарственных веществ в виде липкой ленты называется лейкопластырь. Лейкопластыри применяются для фиксации повязок, для защиты небольших ран, когда наложение полноценной повязки нецелесообразно, фиксации различных трубок, проводов, катетеров. Лейкопластырь закрывает и защищает рану от попадания грязи, бактерий, не допускает повторного механического повреждения, стягивает края ран, что делает процесс заживления более быстрым и безболезненным. Некоторые разновидности пластыря имеют антисептические свойства.

Бактерицидный лейкопластырь состоит из отрезка основы (пластиковая плёнка, нетканный материал, ткань) покрытой клеем с одной стороны и подушечкой из впитывающего материала, приклеенного в центр липкой стороны. Подушечка может быть пропитана антисептическим веществом. Бывает пластырь-спрей.

Для нужд фиксации выпускаются лейкопластыри в виде клейкой ленты в рулоне.

Наиболее распространённые расцветки лейкопластырей — белого и телесного (с разными оттенками в зависимости от региона) цветов, а для детей бывают и цветные; бывают прозрачные.

Некоторые люди имеют аллергию на латекс, который входит в состав некоторых клеевых композиций лейкопластырей.

Перцовый пластырь
Перцовый пластырь применяют, как обезболивающее, анальгезирующее и местнораздражающее средство при ревматических и мускульных болях, миалгии, артрите, радикулите, невралгии. Как отвлекающее средство при катаре дыхательных путей и простудных заболеваниях.

История

См. также 

 
 Клейкая лента
 Клей БФ-6
 Скотч
 Изолента
 Спортивный тейп

Примечания

Литература 
 Буренин П. И. Лейкопластырь // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 12.
 Муравьев И. А. Пластыри // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 19.
 Муратов В. К. Плёнкообразующие препараты // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 19.
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология лекарств
Перевязочные материалы
Первая помощь
Клейкие ленты